

Patronyme 
 Arthur Garfunkel, plus connu sous le nom d'Art Garfunkel (1941-), musicien américain ;
  (1943-), mathématicien américain.

Autres 
 Simon and Garfunkel, duo américain de musique pop aux influences folk, constitué de Paul Simon et d'Arthur Garfunkel ;
 Garfunkel and Oates, duo américain de musique folk -humoristique basé à Los Angeles, Californie ;
 (91287) Simon-Garfunkel, astéroïde de la ceinture principale ;
 The Simon and Garfunkel Collection, compilation du duo de folk rock américain Simon et Garfunkel.

Homonymie
Homonymie de patronyme